Hans hace referencia a:
Isla Hans, disputada, su control permitiría controlar el paso al ártico;
HANS, dispositivo de seguridad usado en el automovilismo.
Hans (Marne), comuna de Francia;
Hans Berger, médico neurólogo alemán;
Hans Christian Andersen, escritor danés;
Hans Zimmer, compositor alemán;
Hans Delbrück, historiador alemán;
Hans Fischer, químico y médico alemán, premio Nobel de Química en 1930;
Hans Gamper, futbolista suizo, fundador del FC Barcelona;
Hans Küng, teólogo suizo; 
Hans Ludendorff, astrónomo alemán;
Hans Spemann, embriólogo alemán, premio Nobel de Medicina en 1935;
Hans (Golden Sun), personaje de este videojuego.
Hans Schweitzer (1901-1980), artista, diseñador gráfico alemán, propagandista del Tercer Reich, apodado como Mjölnir.
Hans Wuerich, manifestante venezolano.